L'edizione 1981-1982 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale dell', che conquista il suo quinto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Horst Hrubesch dell' con 27 reti.

Stagione 

Nelle prime giornate di questa stagione si installa in vetta il  che ha vinto le due precedenti edizioni. Proprio ad un giocatore di questa squadra viene consegnato il Pallone d'oro: si tratta di Karl-Heinz Rummenigge, inoltre al secondo posto figura il compagno di squadra Paul Breitner. In classifica i bavaresi sono però prima raggiunti e poi superati dal Colonia, che si laurea anche campione d'inverno. Però, dopo un breve periodo in cui il Bayern torna brevemente al comando è l' di Ernst Happel ad andare in vetta, dalla ventiduesima giornata al termine del torneo; la squadra conquista così il quinto titolo. Da questa stagione viene introdotto uno spareggio tra la terzultima e la terza della Zweite Bundesliga, con la vincente che ha diritto di partecipare alla successiva edizione; in questo caso il  si salva sconfiggendo nel doppio confronto il Kickers Offenbach.

Nelle competizioni europee il Bayern riesce ad arrivare alla finale della Coppa dei Campioni: a Rotterdam la coppa viene conquistata dall'Aston Villa, tuttavia nei primi tre posti della classifica marcatori ci sono rispettivamente Dieter Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge e Paul Breitner. Un'altra finalista è l'Amburgo nella Coppa UEFA, ma anche in questo caso a conquistare il trofeo sono gli avversari, l'IFK Göteborg; gli svedesi hanno inoltre eliminato il Kaiserslautern in semifinale.

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificata in Coppa dei Campioni 1982-1983
      Qualificata in Coppa delle Coppe 1982-1983
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1982-1983
      Retrocesso in 2. Fußball-Bundesliga 1982-1983

Spareggio promozione/retrocessione

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1981-1982.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1982-1983.
  , ,  e  qualificate alla Coppa UEFA 1982-1983.
   e  promosse in Bundesliga 1982-1983
   salvo dopo lo spareggio
   e  retrocesse in 2. Fußball-Bundesliga 1982-1983

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (20)
 Minor numero di sconfitte:  (4)
 Miglior attacco:  (95 gol segnati)
 Miglior difesa:  (38 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+50)
 Maggior numero di pareggi:  (13)
 Minor numero di pareggi: ,  e  (3)
 Minor numero di vittorie:  (5)
 Maggior numero di sconfitte:  (23)
 Peggior attacco:  (40 gol segnati)
 Peggior difesa:  (82 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-37)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 2. Fußball-Bundesliga 1981-1982
 DFB-Pokal 1981-1982

Collegamenti esterni 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1981-1982/

Calcio nel 1981
Calcio nel 1982
1981